Austria:
 Voltastraße – ulica w Linzu

Niemcy:
 Voltastraße – ulica w Berlinie
 Voltastraße – ulica w Bremie
 Voltastraße – ulica w Stuttgarcie
 Voltastraße – stacja metra w Berlinie

Szwajcaria:
 Voltastraße – ulica w Lucernie